Рудон — многозначный термин:

 Салиньи-сюр-Рудон — коммуна во Франции
 Одно из древних названий реки Западная Двина